Die Ligue 2 2005/06 war die 67. Austragung der zweithöchsten französischen Fußballliga. Die Saison begann am 29. Juli 2005 und endete am 12. Mai 2006. Zweitligameister wurde FC Valenciennes. Der Mannschaft gelang mit dem zweiten Aufstieg in Folge aus der dritten in die Ligue 1 ein Durchmarsch.

Als Absteiger aus der Ligue 1 kamen SM Caen, SC Bastia und FC Istres dazu, aus der dritten Liga stiegen FC Valenciennes und FC Sète auf.

Vereine

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Ligue 1 2005/06
 Coupe de France 2005/06

Weblinks 
 Saison 2005/06 bei lfp.fr

Einzelnachweise 

2005/06
Fußballsaison 2005/06